Flat (englisch für flach) steht für

 Flat (Wafer), eine gerade Kante an der Seite eines Wafers
 Flatrate, Pauschaltarif in der Telekommunikationsbranche 
 , ein einstufiger Einkommensteuertarif
 Flattop, eine Frisur
 Flat, in der Logistik gebräuchliche Kurzform von Flat Rack: Container ohne Seitenwände und Dach, mit festen oder klappbaren Stirnwänden
 englische Bezeichnung für das Erniedrigungszeichen in der Notenschrift, das die Erniedrigung eines Tons um einen Halbton anzeigt (Zeichen: ♭), siehe B (Notenschrift)
 Kurzbezeichnung für Flat Coated Retriever 
Bezeichnung für das 35-mm-Film-Bildformat Widescreen mit dem Seitenverhältnis 1,85:1. 

Flat ist Ortsname von:
 Gemeinde Flat in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes, siehe Flat (Puy-de-Dôme)
 Gemeinde Flat in Zentralalaska, siehe Flat (Alaska)
 Gemeinde Flat im Coryell County, Texas, siehe Flat (Texas)

Siehe auch:

 Flad
 Flatt
 Fladt
 Flats
 Flath
 Vlat

Abkürzung